Ніколає-Белческу () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Адміністративний центр комуни Ніколає-Белческу.
 Ніколає-Белческу () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Ніколає-Белческу.
 Ніколає-Белческу () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Ніколає-Белческу.
 Ніколає-Белческу () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Коцушка.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Скорцару-Ноу.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни Налбант.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Александру-Одобеску.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Келмецую.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Вередія-де-Муреш.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Флеминзь.
 Ніколає-Белческу () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Винжу-Маре.